15. Afričko prvenstvo u atletici održano je od 9. do 13. kolovoza 2006. godine u mjestu Bambous u Mauricijusu na Stadionu Germain Comarmond. To je bilo drugo Afričko prvenstvo u atletici kojem je domaćin bio Mauricijus, prvo je bilo 1992. Na natjecanju je sudjelovalo 438 atletičara iz 42 afričke države u 44 atletske discipline. Najviše odličja na prvenstvu osvojila je Južnoafrička Republika s 27 odličja (10 zlatnih, 11 srebrnih i 5 brončanih).

Države sudionice 
U zagradi je napisan broj natjecatelja koji su nastupali za određenu zemlju.

  Alžir (20)
  Benin (8)
  Bocvana (13)
  Burkina Faso (7)
  Burundi (4)
  Čad (1)
  DR Kongo (3)
  Egipat (14)
  Eritreja (4)
  Etiopija (23)
  Gabon (2)
  Gana (20)

  Kamerun (11)
  Kenija (36)
  Komori (1)
  Kongo (4)
  Lesoto (2)
  Liberija (10)
  Madagaskar (6)
  Malavi (1)
  Mali (8)
  Maroko (25)
  Mauricijus (33)
  Mozambik (6)
  Namibija (6)

  Nigerija (32)
  Obala Bjelokosti
  Republika Južna Afrika (53)
  Ruanda (5)
  Senegal (20)
  Sejšeli (14)
  Somalija (1)
  Srednjoafrička Republika (3)
  (2)
  (4)
  (2)
  (12)
  (4)
  (4)
  (4)

Tablica odličja

Vanjske poveznice 
 Svi rezultat 
 Afrički atletski savez - službene stranice
 Association Mauricienne d'Athlétisme amateur 
 Izvještaj službenih rezultata

Unutarnje poveznice 
 Dodatak:Afričko prvenstvo u atletici 2006. - Bacanje koplja (žene)

Kontinentska atletska prvenstva
Afrička prvenstva